Die Ligue 1 2016/17 war die 79. Spielzeit in der höchsten französischen Fußball-Spielklasse der Männer.

Als Titelverteidiger startete Paris Saint-Germain in die Saison. Die AS Nancy, Dijon FCO und der FC Metz sicherten sich den Aufstieg in die höchste Spielklasse und ersetzten die drei Absteiger Stade Reims, GFC Ajaccio und ES Troyes AC.

Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der Meisterschaft teil. Am Ende dieser Spielzeit stiegen erstmals seit 1997 wieder nur noch zwei Teilnehmer direkt ab und wurden durch zwei Zweitligisten ersetzt werden, während der Tabellen-18. in zwei Barrages gegen den Drittplatzierten der L2 um den Ligaverbleib spielte.

Teams

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Achtzehnten der Ligue 1 und dem Dritten der Ligue 2 wurden am 25. und 28. Mai 2017 ausgetragen.

|-
| colspan="5" | 
|}

Meistermannschaft AS Monaco 

 Adama Traoré (5/2), Marcel Tisserand (1/–) und Ivan Cavaleiro (2/–) haben den Verein während der Saison verlassen.

Saisonstatistiken

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl an Toren sind die Spieler alphabetisch gelistet.

Torvorlagengeberliste 
Bei gleicher Anzahl von Torvorlagen sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Einzelnachweise 

2016/17
Fußballsaison 2016/17